Richelieu—Verchères peut faire référence à :

Richelieu—Verchères, un ancien district électoral fédéral du Québec
Richelieu-Verchères, un ancien district électoral provincial du Québec